PBS kan syfta på:

PBS – en metod som används för att förstå vad som orsakar en individs utmanande beteende och hitta lösningar för detta, på engelska kallat Positive behavior support, se Positivt beteendestöd
PBS – ett icke vinstinriktat allmännyttigt televisionsbolag i USA, se Public Broadcasting Service
PBS – ett maltesiskt TV-bolag ägt av den maltesiska regeringen, se Public Broadcasting Services